Haunstein steht für

 Hans Haunstein (1950–2000), deutscher Fußballspieler
 Haunstein (Schöfweg), Gemeindeteil von Schöfweg, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern